Пещ може да се отнася за:

 Пещ (горивна)
 Пещ (индустриална)
 Пещ (област)
 Пещ (съзвездие)